San Lorenzo ( en italien et espagnol) peut faire référence à :

Personnalité 
 Saint-Laurent (210 ou 220-258), un martyr chrétien.

Toponymie

San Lorenzo : une ville de la province de Santa Fe ;
 Département de San Lorenzo dans la province de Santa Fe ;
 San Lorenzo : une ville de la province de Jujuy ;
 San Lorenzo : une ville de la province du Chaco ,
 Département de San Lorenzo dans la province du Chaco ,
 San Lorenzo : un des plus hauts sommets des Andes de Patagonie (province de Santa Cruz), à la frontière argentino-chilienne.

San Lorenzo de Tarapacá : une ville de la région de Tarapacá dans la province du Tamarugal.

San Lorenzo : un lac de barrage du département d'Antioquia.
 San Lorenzo : une municipalité du département de Nariño.

San Lorenzo, une ville de la province d'Esmeraldas.
 San Lorenzo, le canton correspondant.

San Lorenzo : un quartier de Séville ;
 San Lorenzo de Calatrava : une municipalité de la province de Ciudad Real, dans la région autonome de Castille-La Manche ;
 San Lorenzo de El Escorial : une commune de la communauté autonome de Madrid ;
 San Lorenzo de la Parrilla : commune de la province de Cuenca, communauté autonome de Castille-La Manche ;
 San Lorenzo de la Parrilla : un village de la province de Cuenca ;
 San Lorenzo de Tormes : une commune de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province d'Ávila ;
 San Lorenzo, station de la ligne 4 du métro de Madrid.

San Lorenzo (Californie)

San-Lorenzo : une commune du département de la Haute-Corse.

San Lorenzo : une ville du département de San Marcos.

San Lorenzo : une ville du département de Valle.

San Lorenzo : une ville de la province de Reggio de Calabre ;
 San Lorenzo : une église typique de la Renaissance à Florence, capitale de la Toscane ;
 San Lorenzo : dénomination non officielle d'une partie du quartier Tiburtino à Rome ;
 San Lorenzo in Banale : une commune de la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige ;
 San Lorenzo Bellizzi : une commune de la province de Cosenza dans la région Calabre ;
 San Lorenzo in Campo : une commune de la province de Pesaro et Urbino dans la région Marches ;
 San Lorenzo Isontino : une commune de la province de Gorizia dans la région Frioul-Vénétie Julienne ;
 San Lorenzo Maggiore : une commune de la province de Bénévent dans la région Campanie ;
 San Lorenzo al Mare : une commune de la province d'Imperia dans la région Ligurie ;
 San Lorenzo Nuovo : une commune de la province de Viterbe dans le Latium ;
 San Lorenzo di Sebato : une commune de la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige ;
 San Lorenzo del Vallo : une commune de la province de Cosenza dans la région Calabre ;
 San Lorenzo : une frazione de la commune de Arcidosso en la province de Grosseto dans la région Toscane;
 San Lorenzo (Saint-Laurent) : un quartier de la ville de Naples.

San Lorenzo : un site olmèque ;
 San Lorenzo : une île du golfe de Californie, en Basse-Californie.
 San Lorenzo : une municipalité d'Oaxaca ;
 San Lorenzo Albarradas : une municipalité d'Oaxaca ;
 San Lorenzo Cacaotepec : une municipalité d'Oaxaca ;
 San Lorenzo Cuaunecuiltitla : une municipalité d'Oaxaca ;
 San Lorenzo Texmelucan : une municipalité d'Oaxaca ;
 San Lorenzo Victoria : une municipalité d'Oaxaca.

San Lorenzo : une ville du pays.

San Lorenzo : une municipalité du pays.

San Lorenzo : une ville du pays.

San Lorenzo : une ville de la région de Loreto ;
 San Lorenzo : une île de l'océan Pacifique, au large de Callao.

San Lorenzo : une municipalité de la province de Guimaras

San Lorenzo : une commune du département d'Ahuachapán.



Localités 
 San Lorenzo ou El Mene de San Lorenzo : capitale de la paroisse civile de Libertador de la municipalité d'Acosta de l'État de Falcón ;
 San Lorenzo : capitale de la paroisse civile de San Lorenzo de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 San Lorenzo : capitale de la paroisse civile de Santo Domingo de la municipalité de Fernández Feo dans l'État de Táchira.

Subdivisions 
 San Lorenzo : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 San Lorenzo de Tiznados : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Ortiz dans l'État de Guárico.

Voir aussi 
 
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro, club sportif basé à Buenos Aires (Argentine)
 San Lorenzo une galéasse napolitaine